Oserowo () ist ein russischer Ortsname:
 Oserowo (Belgorod), Dorf in der Oblast Belgorod
 Oserowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Tranßau, auch: Gidauten, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Oserowo (Kostroma), Dorf in der Oblast Kostroma
 Oserowo (Kursk), Dorf in der Oblast Kursk
 Oserowo (Orjol), Dorf in der Oblast Orjol
 Oserowo (Pskow, Ostrow), Dorf in der Oblast Pskow, Rajon Ostrow
 Oserowo (Pskow, Strugi Krasnyje), Dorf in der Oblast Pskow, Rajon Strugi Krasnyje